

Codici 
 NHD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Militare di Minhad, Minhad, Emirati Arabi Uniti
 nhd – codice ISO 639-3 della lingua ava guaraní

Altro 
 nHD, uno standard di risoluzione pari a 640x360